"Тунджа" / "Тунджа-Сані"  - самохідний міномет на базі легкого броньованого тягача МТ-ЛБ .

Історія міномету 
До середини 1960-х років було розпочато роботи зі створення 120-мм самохідних мінометів . Роботи велися під керівництвом ВНДІ-100 . У дослідженнях було опрацьовано два варіанти самохідного міномета на шасі БМП-1 . У першому варіанті на машині встановлювався міномет М-120 , у другому варіанті встановлювався казнозарядний міномет з автоматичним заряджанням  .

13 вересня 1969 року постановою комісії з військово-промислових питань при раді міністрів СРСР було встановлено розробку самохідних мінометів калібру 120-мм для сухопутних військ і ВДВ . У ході робіт було опрацьовано варіант розміщення міномета М-120 на базі легкого броньованого тягача МТ-ЛБ , роботи вели під керівництвом ЦНДІ «Буревісник» . В результаті саме цей варіант був остаточним, проте на озброєння Радянської армії машина не приймалася, оскільки було розроблено напівавтоматичну нарізну гармату-міномет 2А51

Експериментальні зразки

Варіант 1 на базі Об'єкта 765П 
У першому варіанті як основне знаряддя використовувався 120-мм міномет М-120 . Міномет встановлювався у кормовій частині машини на стандартному лафеті . Бойове відділення зверху закривалося двостулковою кришкою  .

ТТХ  :

 Маса, т: 12,248
 Екіпаж, чол.: 5
 Тип броні: протипульна
 Калібр та марка гармати: 120-мм М-120
 Тип гармати: міномет
 Боєкомплект, постр.: 64
 Кути ВН, град.: +45..+80
 Кути ГН, град.: −20..+20
 Дальність стрілянини, км: 0,46..7
 Кулемети: 1 × 7,62-мм ПКТ
 Тип двигуна: дизельний УТД-20
 Потужність двигуна, к.с.: 300
 Швидкість по шосе, км/год: 65
 Швидкість на плаву, км/год: 7..8
 Запас ходу шосе, км: 300

Варіант 2 на базі Об'єкта 765 
Другий варіант передбачав розміщення у шасі БМП-1 120-мм казнозарядного міномета з автоматичним заряджанням. Автомат заряджання був барабан, в якому розміщувалося 6 хв. Озброєння, що складалося з міномета та кулемету , встановлювалося в поворотній вежі  .

ТТХ  :

 Маса, т: 12,337
 Екіпаж, чол.: 5
 Тип броні: протипульна
 Калібр та марка гармати: 120-мм
 Тип гармати: автоматичний міномет
 Боєкомплект, постр.: 80
 Кути ВН, град.: +35..+80
 Кути ГН, град.: 360
 Дальність стрілянини, км: 0,48..7
 Кулемети: 1 × 7,62-мм ПКТ
 Тип двигуна: дизельний УТД-20
 Потужність двигуна, к.с.: 300
 Швидкість по шосе, км/год: 65
 Швидкість на плаву, км/год: 7..8
 Запас ходу шосе, км: 300

Серійне виробництво 
Зважаючи на появу САУ 2С9 , самохідний міномет на базі МТ-ЛБ на озброєння Радянської армії не приймався. 120мм міномет на базі МТ-ЛБ у періоді 1976-1981 р був розроблений в Болгарії , в НІТІ м. Казанлик серійно вироблявся для болгарської армії і велися поставки в країни Варшавського договору

Опис конструкції

Броньовий корпус 
На марші міномет розміщений у корпусі машини, у бойовому відділенні — відкриваються стулки люка даху і ведеться вогонь, не знімаючи міномета. Міномет оснащений противідкатним пристроєм. Стовбур може зніматися з машини для ведення вогню з ґрунту, для чого на машині перевозяться штатна двонога та опорна плита.

Озброєння 
Як основне озброєння використовується 120-мм полковий міномет зразка 1955 року М-120 . У номенклатуру входять міни : З-843А, О-843А, О-843 та інші. Боєкомплект складає 60 пострілів.

Як додаткове озброєння використовується 7,62-мм кулемет ПКТ . Боєкомплект складає 2000 набоїв.

Модифікації 

 "Тунджа"  - базова модифікація.
 SMM B1.10 "Tundzha"  - болгарський варіант, розроблений в 1981 році під керівництвом головного конструктора Георгі Ішмерієва.
 "Тунджа-Сані"  - відрізняється використанням як основне озброєння міномета 2Б11 зі складу мінометного комплексу 2С12 "Сані"  .
 SMM 74B1.10 "Tundzha"  - болгарський варіант, розроблений в 1981 році під керівництвом головного конструктора Георгі Ішмерієва.
 2С12Б "Ділема-2С12" - сучасна модифікація комплексу 2С12 "Сані" , з установкою міномета на шасі МТ-ЛБ . Розроблено в ЦНДІ «Буревісник» .

Оператори 

Афганістан  - 16 одиниць 2S11 поставлено з Росії в 2001
 Болгарія  - 215 2С11 SP, станом на 2016 рік 50 одиниць 2С11 вироблено за ліцензією в період з 1986 по 1987 роки
 НДР  - 75 одиниць 2S11 поставлено з СРСР у період з 1988 по 1990 роки
 Кот-д'Івуар  - 10 одиниць 2S11 поставлені з Білорусі в 2002
 Латвія  - 20 одиниць 2S11 поставлено з Болгарії в 1999
 Сирія  - 210 одиниць 2S11 поставлено з Болгарії в 1992
 Польща  – 16 одиниць 2S11 поставлено з СРСР у 1987 році

Джерела 
https://www.wikiwand.com/ru/%D0%A2%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D0%B0_(%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%91%D1%82)
Бронетехніка Болгарії
Самохідні міномети